Municipis:
 Benlloc, Benlloch o Bell-lloc del Pla, municipi de la Plana Alta 
 Bell-lloc d'Urgell, municipi del Pla d'Urgell 
 Entitats de població:
 Bell-lloc (Santa Cristina d'Aro), veïnat del municipi de Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà 
 Bell-lloc (la Seu d'Urgell), enclavament del municipi de la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell 
 Bell-lloc (Vilafranca de Conflent), despoblat del municipi de Vilafranca de Conflent
 Altres:
 Castell de Bell-lloc, situat al municipi de la Roca del Vallès, al Vallès Oriental
 Castell de Bell-lloc (Sant Pere de Ribes), edifici documentat des del segle X a Sant Pere de Ribes Garraf 
 Club Patí Bell-lloc, club d'hoquei sobre patins de la ciutat de Bell-lloc d'Urgell, Pla d'Urgell 
 Mare de Déu de Bell-lloc de Dorres, capella a l'Alta Cerdanya
 Bell-lloc del Pla (escola), escola gironina
 Torre de Bell-lloc, torre senyorial del  en territori proper al nucli de la ciutat de Barcelona